Юрга 2-я — топонимы в Юргинском районе Кемеровской области России.

 Юрга 2-я — посёлок железнодорожной станции, административный центр Юргинского сельского поселения.
 Юрга 2-я — жд. станция